Shadow Ridge High School steht für:
 Shadow Ridge High School (Arizona)
 Shadow Ridge High School (Nevada)